

Михайловське міське поселення — міське поселення, Михайловський район, Рязанська область
 Михайловське міське поселення — міське поселення, Нижньосергинський район, Свердловська область